Dans la mythologie grecque, les naïades sont des nymphes des eaux douces. Leur nom peut également désigner :
 Naïade, une lune de Neptune ;
 Naïas, un genre de plantes aquatiques, monocotylédones, de la famille des Najadacées ;
 plusieurs mollusques bivalves conchifères d'eau douce (anodontes et mulettes) sont aussi appelées naïades ;
 les larves des odonates (libellules et demoiselles), des éphémères et des plécoptères sont appelées naïades ;
 la Naïade, sous-marin français lancé en 1904 ;
 la Naïade, un sous-marin de la Marine nationale française de l'entre-deux-guerres, de la classe Sirène (1925).